

Юдинське сільське поселення — сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Юдинське сільське поселення — сільське поселення, Підгоренський район, Воронезька область